Making Love – lato B del 45 giri del 1960 di Mina (discografia italiana)
Making Love – film del 1982 diretto da Arthur Hiller
Making Love... The Very Best of Air Supply – album del 1983 degli Air Supply
Making Love – album del 1999 degli Atom and His Package